Corticomyces är ett släkte av svampar. Corticomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Corticomyces